Groby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Groby – niezależny polski film fabularny z 2009 roku
 Groby – poemat włoskiego poety Uga Foscola
 Groby – jaskinia w Zbójnickiej Turni
 Groby – skała w Pieninach Spiskich, grobowiec Salamonów
 Groby – wzgórze na Pogórzu Wielickim, miejsce bitwy